Dorn steht für:
 Dorn (Botanik), harter, spitzer Teil einer Pflanze
 Dorn (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dorn (Familie), eine reichsstädtische Patrizierfamilie aus Kempten
 Dornenfortsatz einer Nervenzelle
 Dorn (Werkzeug), Werkzeug aus spitz zulaufendem Stahl zum Erweitern von Löchern
 Dorn (Oboe), Werkzeug zur Anfertigung von Oboenrohrblättern
 Dorn (Band), deutsches Metal-Soloprojekt

Geographische Objekte:
 Dorn (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach
 Dorns, Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)
 Dorn (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dorn (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dorn (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Dorn (Wuppertal), Wohnplatz in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Dorn (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Teiuș, Stadt in Rumänien
 Dorn (Hainleite), ein 411,2 m hoher Berg im Höhenzug Hainleite südlich der Kreisstadt Sondershausen des Kyffhäuserkreises 

Siehe auch:
 Dohrn, Doorn
 Thorn, Torn (Begriffsklärung)
 Dorne
 Dornen
 Dorn-Therapie, komplementärmedizinisches Behandlungsverfahren
 Eisdorn, Sicherheitsausrüstung
 Querkraftdorn, ein technisches Bauprinzip für Fugen im Bauwesen